Backyardigans: Los robots enloquecen o Robots descompuestos (The Backyardigans: Robot Rampage originalmente) es la cuarta película de la serie infantil animada en CGI Backyardigans. Dado que es una película, en las listas de episodios se lo toma como uno solo mencionando junto al número de capítulo "especial". Es el capítulo 1/2, en orden de temporada 61/62, y respecto de toda la serie.

Títulos 
 Canadá: The Backyardigans: Robot Repairman
 Latinoamérica: Backyardigans: Los robots enloquecen o Robots descompuestos
 Estados Unidos (EUA): The Backyardigans: Robot Rampage

Emisión 
Su estreno en Canadá fue en 2009. Un detalle llamativo es que se estrenó en Latinoamérica el 29 de marzo de 2010, y en Estados Unidos el 10 de enero de 2010.

Sinopsis 
Austin junto con su robot Rosco son reparadores de robots en Ciudad Mega, una ciudad del futuro, pero repentinamente todos los robots de la ciudad comienzan a fallar. Entonces, se presenta un villano llamado Profesor Insecto (Pablo). Tiempo después, Austin descubre que los robots de Ciudad Mega fallan debido a que el Profesor Insecto (Pablo) les implanta un tornillo controlado por él, entonces Austin, Uniqua, Tyrone, Tasha y Rosco deciden enfrentarlo.

Canciones 
 Soy un reparador de Robots
 Un robot tenemos
 Un robot tenemos 2
 El profesor insecto
 Un tornillo, que se encuentra suelto
 Como Rosco
 Yo hago mi voluntad
 Yo hago mi voluntad 2
 Dame el control

Voces

Referencias 

Películas de Nickelodeon
Películas infantiles
Películas basadas en series de televisión